

Astronomia
 Belinda – uno dei satelliti naturali di Urano

Fumetto
 Belinda – personaggio di Guido Crepax

Geografia
 Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
 Monte Belinda – vulcano sull'isola Montagu, nell'arcipelago delle Sandwich Australi

Letteratura
 Belinda – romanzo di Maria Edgeworth
 Belinda – romanzo di Anne Rice sotto lo pseudonimo di "Anne Rampling"

Musica
 Belinda – cantante messicana
 Belinda – cover della canzone inglese Pretty Belinda di Chris Andrews interpretata in italiano da Gianni Morandi nel 1969
 Belinda – album di Belinda Carlisle del 1986
 Belinda – album di Belinda del 2003
 Belinda – secondo singolo degli Eurythmics, del 1981

Onomastica
 Belinda – nome proprio di persona inglese femminile